

Zabytki rejestrowane 
Poniżej przedstawione są Jarosławskie zabytki prawnie chronione, czyli znajdujące się w rejestrze zabytków wojewódzkiego konserwatora zabytków.

województwo podkarpackie – powiat miejski Jarosław

Jarosław – Centrum 
 dzielnica staromiejska, - (nr rej.: 8/36/A z 12.09.1949)
 Kolegiata Bożego Ciała, - (nr rej.: 2/23/A z 13.12.1948):
 pozostałości Bramy Krakowskiej, 1510-1513 (nr rej.: 482/A z 23.01.1992)
 klasztor OO. Dominikanów, 1685-1713(nr rej.: 1/19/A z 24.11.1948)
 klasztor OO. Refermatów, 1700-1716, - (nr rej.: 9/42/A z 28.02.1951)
 kapliczka Św. Jana Nepomucena, 1743,1776(nr rej.: 458/A z 08.08.1991)
 kościół św. Ducha, 1669-1690, (nr rej.: 11/44/A z 22.02.1951)
 Szpital Ubogich ,XVII/XVIII w. ,(nr rej.: 37/A z 05.06.2001)
 Cerkiew Przemienienia Pańskiego, 1724-1746, - (nr rej.: 11/44/A z 22.02.1951)
 Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny, XVIII w., - (nr rej.: 12/45/A z 22.02.1951)
 Park Miejski im. Baśki Puzon, (nr rej.: 579/A z 08.01.1992)
 Bożnica, 1810-1811, - (nr rej.: 890/A z 29.10.1998)
 Mała Bożnica, XIX/XX w., - (nr rej.: 597/A z 16.03.1993)
 Ratusz, 1430-1470, pocz. XVII w. ,1906, - (nr rej.: 211/A z 17.09.1969)
 Wójtostwo ,XVII, XIX w., -(nr rej.: 278/A z 02.06.1960)
 Starostwo powiatowe, 1902, (nr rej.: 893/A z 29.10.1998)
 Budynek Towarzystwa Gimnastycznego ,,Sokół’’, 1904, (nr rej.: 179/A z 05.01.1987)
 Budynek Stowarzyszenia Rękodzielników Żydowskich Jad Charuzim, 1907-1912, - (nr rej.: 707/A z 16.01.1984)
 Publiczne Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego, 1900, (nr rej.: 239/A z 11.02.2008)
 Szkoła Podstawowa nr 11 im. Adama Mickiewicza , 1900, (nr rej.: 442/A z 04.06.1991)
 Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej, 1883, (nr rej.: 130/A z 19.01.1986) 
 Publiczne Gimnazjum nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego, (nr rej.: 238/A z 07.01.2008)
 Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Piotra Skargi , 1885, (nr rej.: 461/A z 03.09.1991)
 Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej-Curie, 1893-1894, (nr rej.: 456/A z 18.03.1991)
 Hala Targowa , 1913-1924, (nr rej.: 116/A z 17.04.1986)
 Zajazd ,,Pod Czarnym Orłem”, XVIII/XIX w., (nr rej.: 878/A z 16.01.1998)
 Hotel ,,Warszawski”, ok. poł. XIX w., (nr rej.: 779/A z 24.11.1994)
 Zarząd Rejonowy PCK, XIX/XX w., (nr rej.: 877/A z 16.01.1998)
 Hotel ,,Victoria”, 1892, - (nr rej.: 772/A z 14.07.1994)
 Łaźnia miejska, lata 30 XX w., (nr rej.: 472/A z 16.12.1991)
 Siedziba Cechu Rzemiosł, 1901, (nr rej.: 259/A z 16.10.1987)
 Siedziba Stowarzyszenia Rzemieślników „Gwiazda”, 1903, (nr rej.: 467/A z 31.10.1991)
 Kasyno wojskowe, I poł. XIX w., (nr rej.: 823/A z 01.03.1996)
 Pałac Rüngów, 2 poł. XVIII w., (nr rej.: 333/A z 20.09.1989)
 Hotel ,,Hetman”, 1 poł. XIX w., (nr rej.: 181/A z 11.06.1987)
 Dworek, 1 poł. XIX w., - (nr rej.: 734/A z 22.08.1973)
 Stary Cmentarz, 1783, (nr rej.: 194/A z 05.02.1987)
 Park miejski, XIX/XX w., (nr rej.: 479/A z 08.01.1992)
 Kamienica Grzegorzowiczowska, (nr rej.: 91/A z 28.06.1986)
 Kamienica ,,Prokuracikowska”, (nr rej.: 400/A z 14.09.1971)
 Kamienica Andreadesa, (nr rej.: 119/A z 27.06.1986)
 Kamienica Nosowicza, (nr rej.: 128/A z 23.03.1987)
 Oddział Zarządu Regionu Ziemi Przemyskiej NSZZ. Solidarność, (nr rej.: 120/A z 26.06.1986)
 Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. bpa Jana Sebastiana Pelczara, (nr rej.: 407/A z 25.09.1991)
 Kamienica Miecznikowska, (nr rej.: 127/A z 27.06.1986)
 Drukarnia Jana Szeligi, (nr rej.: 131/A z 26.06.1986)
 Kamienica Kolanowska, (nr rej.: 608/A z 12.07.1993)
 Kamienica Pęczkowiczka, (nr rej.: 405/A z 08.05.1991)
 Kamienica Gaspara, (nr rej.: 607/A z 12.07.1993)
 Kamienica Klausowska, (nr rej.: 408/A z 25.07.1991)
 Powszechna Spółdzielnia Spożywców Społem, (nr rej.: 409/A z 26.07.1991)
 Kamienica Walentego, (nr rej.: 410/A z 25.07.1991)
 Kamienica Franciszka, (nr rej.: 409/A z 26.07.1991)
 Kamienica Sieradzka, (nr rej.: 411/A z 25.07.1991)
 Kamienica Piotra, (nr rej.: 426/A z 25.07.1991)
 Kamienica Jasiewicza, (nr rej.: 434/A z 25.07.1991)
 Salon jubilerski. Cezar, (nr rej.: 874/A z 16.12.1997)
 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna, (nr rej.: 855/A z 30.05.1997)
. Sklep odzieżowy Elegant, (nr rej.: 857/A z 17.06.1997)
. Sklep odzieżowy Jola, (nr rej.: 876/A z 10.01.1998)
. Kamienica Strisowera, 1899, (nr rej.: 767/A z 26.07.1994)
 Kamienica Wojciechowskiego, 1890, (nr rej.: 654/A 6.04.1994)
 Specjalny Ośrodek Wychowawczy Nr 1, pocz. XX w., (nr rej.: 851/A z 07.04.1997)
 Sklep zoologiczno - wędkarski, XIX/XX w., (nr rej.: 858/A z 17.06.1997)
 Sklep cukierniczy Irys., 1893, (nr rej.: 308/A z 28.09.1998)
 Sklep cukierniczy. Jagusia, XIX/XX w., (nr rej.: 263/A z 28.12.1987)
 Kamienica, ul. Jana Pawła II 15, pocz. XIX/ w., (nr rej.: 263/A z 28.12.1987)
 Kamienica, ul. Jezuicka 4, 2 poł. XIX/ w., (nr rej.: 729/A z 23.07.1973)
 Centrala techniczno - handlowa Jontex, XIX/ w., (nr rej.: 478/A z 17.12.1991)
 Hurtownia opakowań Dajana ,1891, (nr rej.: 809/A z 02.10.1995)
 Prywatny ośrodek szkolenia kierowców Wiraż, XIX/XX w., (nr rej.: 811/A z 09.08.1995)
 Centrala telefoniczna TP SA., ok. 1900, (nr rej.: 766/A z 21.06.1994)
 Willa, ul. Kilińskiego 13, pocz. XX w., (nr rej.: 662/A z 16.04.1994)
 Kamienica, ul. Kilińskiego 14, pocz. XX w., (nr rej.: 112/A z 03.04.1986)
 Budynek gospodarczy z folwarku jezuickiego, XVIII w., (nr rej.: Z/4/5/49/A z 22.06.1949)
 kamienica, ul. Kościuszki 15, 1900, (nr rej.: 414/A z 08.04.2010)
 Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej, 1888, (nr rej.: 138/A z 08.05.1985)
 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Oddział Regionalny w Rzeszowie, 1900, (nr rej.: 865/A z 21.07.1997)
 Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke, 1910-1913, (nr rej.: 132/A z 26.06.1986)
 Willa, ul. Kraszewskiego 42, 1900, (nr rej.: 842/A z 29.11.1996)
 Willa, ul. Kraszewskiego 45, 1926, (nr rej.: 769/A z 21.04.1995)
 Specjalny ośrodek wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Służebniczek, 1911, (nr rej.: 91/A z 15.06.2004)
 Agencja ubezpieczeniowa. Warta ,1890, (nr rej.: 654/A z 06.04.1994)
 Restauracja U Thanga ,XIX w., (nr rej.: 471/A z 09.11.1991)
 Kamienica Gajzlera, (nr rej. :817/A z 16.11.1995)
 Autoryzowany zakład usługowy Eko-Service, (nr rej.:818/A z 03.10.1995)
 Kamienica, ul. Opolska 6, (nr rej.:819/A z 03.10.1995)
 Kamienica Gdańska, ok. poł. XVIII w., (nr rej.:317/A z 12.10.1988)
 Sklep z AGD PSS Społem, 1 poł. XVII w., (nr rej.:436/A z 16.08.1991)
 Kamienica Mucharskich, (nr rej.:437/A z 16.08.1991)
 Kamienica Orsettich, 1570-1585, (nr rej.:13/46/A z 28.02.1951)
 Kamienica Attavantich, (nr rej.:438/A z 16.08.1991)
 Kamienica Gruszewiczów, (nr rej.:212/A z 17.09.1960)
 Kamienica Ligeszczyńska, (nr rej.:213/A z 27.10.1969)
 Kamienica Rohma, (nr rej.:214/A z 30.10.1969)
 Kamienica Chmielikowska, (nr rej.:215/A z 30.10.1969)
 Kamienica Zbrodzicka, (nr rej.:440/A z 16.08.1991)
 Kamienica Królowej Marysieńki, (nr rej.:217/A z 16.01.1970)
 Kamienica Szulcowska, (nr rej.:480/A z 23.01.1992)
 Kamienica Matyskowska, XVII w., (nr rej.:441/A z 16.08.1991)
 Kamienica Rydzikowska, XVII w., (nr rej.:439/A z 16.08.1991)
 Kamienica Proga, XVI-XVII w., (nr rej.:701/A z 17.09.1971)
 Kamienica Stopińska, XVI-XVII w., (nr rej.:323/A z 10.04.1969)
 Synagoga, XVI-XVII w., (nr rej.:605/A z 12.07.1993)
 Kamienica, ul. Rynek 18, XVII-XIX w., (nr rej.:606/A z 12.07.1993)
 Kamienica Kruzów, XVII, XIX w., (nr rej.:208/A z 12.05.1987)
 Kamienica Marszałka, XVII, XIX w., (nr rej.:207/A z 12.05.1987)
 Kamienica Zalewskich, XVII, XIX w., (nr rej.:201/A z 23.03.1987)
 Kamienica Piechnikowicza, XVII, II poł. XIX w., (nr rej.:202/A z 23.03.1987)
 Hotel ,,Turysta”, XVII, XIX w., (nr rej.:703/A z 24.09.1971)
 Kamienica Mitkowska, XVII, pocz. XX w., (nr rej.:702/A z 19.10.1973)
 Niza Travel Sp. z o.o., pocz. XX w., (nr rej.:787/A z 11.01.1995)
 Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, przed 1939, (nr rej.:58/A z 29.07.2002)
 Zakład Ubezpieczeń Społecznych, XIX/XX w., (nr rej.:490/A z 03.04.1992)
 Pomnik Walk i Męczeństwa, 1910-1911, (nr rej.:343/A z 19.03.2009)
 Kamienica Sztörcha ,XIX/XX w., (nr rej.:850/A z 09.04.1997)
 Kamienica Zuchowicza, (nr rej.:142/A z 30.06.1986)
 Kamienica Jarochowicza ,XVII, XIX w., (nr rej.:144/A z 30.06.1986)
 Sklep Odzież używana. Lumpex., XIX w., (nr rej.:140/A z 30.06.1986)
 Kamienica, ul. Sobieskiego 4, XVII, XIX w., (nr rej.:146/A z 30.06.1986)
 Zakład szklarski, Zakład usług wodno-kanalizacyjnych, c.o. i gazowych, XVII, k. XIX w., (nr rej.:139/A z 30.06.1986)
 Kamienica, ul. Sobieskiego 9,(nr rej.:320/A z 06.06.1983)
 Sprzedaż i serwis elektronarzędzi Ema-Service XVIII w.,(nr rej.:665/A z 17.05.1994)
 Kamienica, ul. Sobieskiego 10, XVII w., (nr rej.:322/A z 06.06.1983)
 Art. oświetleniowe Elektral s.c. ,(nr rej.:324/A z 06.06.1983)
 Kamienica, Krzysztofa, (nr rej.:476/A z 13.12.1991)
 Agencja Reklamowa WMProjekt, XVII, 1 poł. XIX w.(nr rej.:466/A z 31.10.1991)
 Kamienica Gradowska ,XVII, 1 poł. XIX w.(nr rej.:554/A z 21.12.1992)
 Kamienica Błaszkowicza ,(nr rej.:524/A z 06.06.1983)
 Kamienica Szymona ,XVII, 1 poł. XIX w. ,(nr rej.:609/A z 12.07.1993)
 Salon fryzjerski Marta, XVII, XIX w. ,(nr rej.:477/A z 13.12.1991)
 Kamienica Zaborowska, XVII, XIX w. ,(nr rej.:146/A z 30.06.1986)
 Centrum komputerowe System X II. S.j. ,(nr rej.:891/A z 29.10.1998)
 Kamienica, ul. Wąska 4, k. XIX w. ,(nr rej.:807/A z 26.06.1995)
 Kamienica, ul. Wąska 6, k. XIX w. ,(nr rej.:808/A z 26.06.1995)
 Kamienica, ul. Kraszewskiego 8, XIX w. ,(nr rej.:879/A z 26.03.1998)
 Ołtarz Relikwii Świętych ,(nr rej.:210/B z 11.09.1997)
 Pomnik Matki Bożej Niepokalanej ,(nr rej.:245/B z 09.05.2008)
 Kamienica, ul. Przemyska 1,(nr rej.: A-481 z 23. 01.1992)
 Kamienica, ul. Przemyska5,(nr rej.: A-240 z 17. 08.1987)

Jarosław –Krakowskie Przedmieście 
 Nowy Cmentarz, 1904, - (nr rej.: A-815 z 03.10.1995 ):

Jarosław –Kolonia Oficerska 
 Cmentarz Wojskowy, 1915 lub 1916, - (nr rej.: A-815 z 03.10.1995)

Jarosław –Przedmieście Dolnoleżajskie 
 Cmentarz żydowski, XIX-XX w., - (nr rej.: 343/A z 18.12.1989 ):

Jarosław –Podzamcze 
 Kościół św. Mikołaja i Stanisława biskupa, 1615-1624, - (nr rej.: 7/35/A z 01.08.1949)
 Portal przy głównym wejściu do kościoła św. Mikołaja i Stanisława biskupa ,(nr rej.:188/B z 09.02.1996)
 Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta,1899,(nr rej.:433/A z 26.07.1991)
 Dwór, ul. Zamkowa 24,1 poł. XIX w.,(nr rej.:61/A z 16.10.2002)
 Kamienica, ul. Rybacka 4 ,1900, (nr rej.:344/A z 27.03.2009)

Jarosław – Lahmanówka 
 Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego, 1912, (nr rej.: 124/A z 19.09.2005) 
 Kamienica, ul. Paderewskiego 10, 1 ćw. XIX w., - (nr rej.: 854/A z 17.06.1997)
 Willa Raciborskich, 1 ćw. XX w., - (nr rej.: A-289 z 07.04.1988)
 Kamienica, ul. Poniatowskiego 30,. XIX/XX w., - (nr rej.: 79/A z 31.10.2003)

Jarosław – Głębokie Przedmieście 
 Klasztor ss. Niepokalanek, 1874-1876, (nr rej.:A-93 z 20.03.1986 i z 25.01.1999)
 Sąd Powiatowy ,XIX/XX w., (nr rej.: A-462 z 23.09.1994 )
 Szpital Miejski,1902(nr rej.: A-636 z 05.10.1993 )
 I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, 1884(nr rej.: A-78 z 28.09.1984 )
 bursa im. Mikołaja Kopernika, 1873(nr rej.: A-450 z 21.06.1991)
 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. św. Królowej Jadwigi ,1912, (nr rej.: A-216 z 17.07.2007 )
 Delikatesy. Grosz 2 Sp. z o.o., XIX/XX w., (nr rej.: A-864 z 21.07.1997 )

Jarosław – Garbarze 
 Rzeźnia miejska ,1890, (nr rej.:A-301 z 03.08.1988)

Bibliografia 
 Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Wykaz zabytków województwa podkarpackiego

Zabytki w Jarosławiu
Jarosław